Ста́врополь — многозначный термин.

 Ставрополь — город на Северном Кавказе, административный центр Ставропольского края.
 Ставрополь — прежнее (до 1964) название города Тольятти.
 Ставрополь — прежнее название села Байганин в Темирском районе Актюбинской области Казахстана, упразднённого в 2000-е годы.
 Ставрополь Карийский — прежнее (в период с VII по VIII века) название города Афродисиада (Афродисия, Афродисий).
 Ставрополь — вершина (пик) горного узла западной части главного хребта Большого Кавказа.
 1147 Stavropolis — малая планета, названная в честь города Ставрополь.
 Ставрополь — международный аэропорт федерального значения, расположенный в пригороде Ставрополя.
 Ставрополь — метеорит.
 «Ставрополь» — футбольный клуб.
 «Ставрополь» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1729 года постройки.

См. также 
 Сотириуполь